Надеждино — название населённых пунктов.

Армения 
 Надеждино — прежнее название села Шохакат Гехаркуникской области.

Белоруссия 
 Надеждино — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области

Россия 
Башкортостан
 Надеждино — деревня в Аургазинском районе.
 Надеждино — село в Белебеевском районе.
 Надеждино — село в Калтасинском районе.
 Надеждино — село в Кушнаренковском районе, упразднено в 1986 г.

Владимирская область
 Надеждино — деревня в Селивановском районе.

Калининградская область
 Надеждино — посёлок в Багратионовском районе.
 Надеждино — посёлок в Зеленоградском районе.

Крым
 Надеждино — село в Красноперекопском районе.
 Надеждино — исчезнувшее село в Сакском районе.

Липецкая область
 Надеждино — деревня в Долгоруковском районе.
 Надеждино — деревня в Лебедянском районе.

Мордовия
 Надеждино — село в Ельниковском районе.

Московская область
 Надеждино — деревня в Дмитровском районе.
 Надеждино — село в городском округе Истра.
 Надеждино — деревня в городском округе Истра.
 Надеждино — деревня в Клинском районе.
 Надеждино — деревня в Раменском районе.

Нижегородская область
 Надеждино — деревня в Воротынском районе.
 Надеждино — деревня в Дальнеконстантиновском районе.

Омская область
 Надеждино — село в Омском районе.

Пензенская область
 Надеждино — деревня в Колышлейском районе.
 Надеждино — село в Пензенском районе.
 Надеждино — деревня в Шемышейском районе.
 Надеждино — усадьба князя А. Б. Куракина близ села Куракино в Сердобском районе.

Рязанская область
 Надеждино — деревня в Ермишинском районе.
 Надеждино — деревня в Захаровском районе.
 Надеждино — деревня в Сараевском районе.

Самарская область
 Надеждино — село в Кошкинском районе.
 Надеждино — село в Сызранском районе.

Саратовская область
 Надеждино — село в Базарно- Карабулакском районе, упразднено в 2001 г.

Сахалинская область
 Надеждино — посёлок в Углегорском районе.

Тамбовская область
 Надеждино — деревня в Моршанском районе.
 Надеждино — деревня в Рассказовском районе.

Татарстан
 Надеждино — село в Бугульминском районе.
 Надеждино — село в Кайбицком районе.
 Надеждино — деревня в Пестречинском районе.

Тульская область
 Надеждино — деревня в Дубенском районе.

Украина 
 Надеждино — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Надеждино — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Надеждино — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Надеждино - название ж.д. станции и посёлка железнодорожников в 1869-1905 годах; с 1905 года Близнецы (посёлок).
 Надеждино — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Надеждино — село в Сахновщинском районе Харьковской области.